A Nigèria hi ha molts estats tradicionals. A continuació hi afegirem una llista parcial. Tot i que els líders i reis tradicionals no tenen estatus oficial, sí que tenen un poder polític important, tant per al govern nigerià com per a les poblacions locals. A excepció dels que indiquen una referència alternativa, tots els noms dels reis i caps tradicionals es basen en la llista de world statesmen.org.

Referències